Taffy steht für:
 Taffy, scherzhaft bis abwertend gebrauchter Spitzname für einen Waliser
 Taffy (Vorname), weiblicher Vorname
 Taffy (Fernsehserie),  französisch-US-amerikanische Animationsserie
 Taffy, umgangssprachlich für Task Force (United States Navy)
 Taffy, Künstlername von Katherine Quaye, hatte 1985 den erfolgreichen Italo-Disco-Hit „I love my Radio (Midnight Radio)“

Siehe auch
 Taffi
 Taff